Plaats in Indonesië
 Lancar (Wadaslintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Lancar (Larangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java